Йети:
 Йети — деревня в волости Тырва уезда Валгамаа, Эстония.
 Йети — одно из имён легендарного человекообразного существа, снежный человек.

См. также 
 Шкода Йети